Лев Вершинин:
 Вершинин, Лев Александрович (1926—2013) — советский, российский и американский переводчик и писатель.
 Вершинин, Лев Рэмович (род. 1957) — советский, украинский и израильский русский писатель, историк и политолог, антиковед, журналист.